Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 2013 was de 19e editie van het CAF Jeugdkampioenschap voetbal. Het toernooi werd gehouden van 16 maart 2013 tot en met 30 maart 2013 in Algerije. De vier halvefinalisten plaatse zich voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2013 in Turkije. Dat waren Egypte, Mali, Nigeria en Ghana.

Kwalificatie

Gekwalificeerde teams

  (gastland)

speelsteden

Loting
De loting voor het eindtoernooi vond plaats op 9 december 2012 in Caïro, Egypte.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Referenties

Externe links
 2013 African U-20 Championship in Algeria

Voetbal in 2013
Voetbal in Algerije
Afrikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Algerije